Paraćin (izvirno ) je mesto v Srbiji, ki je središče istoimenske občine; slednja pa je del Pomoravskega upravnega okraja.

V bližini se nahaja letališče Paraćin.

Demografija 
V naselju živi 20172 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 39,2 let (37,8 pri moških in 40,6 pri ženskah). Naselje ima 8565 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 2,95.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, večinoma srbsko.

Pobratena mesta 

  Murska Sobota, Slovenija
  Jablanica, Bosna in Hercegovina
  Perdika, Grčija
  Eleftherio-Kordelio, Grčija

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam mest v Srbiji

Naselja Pomoravskega upravnega okraja